Konzert für Oboe und Orchester steht für
Konzert für Oboe und Orchester (Marcello)
Konzert für Oboe und Orchester (Yano)
Konzert für Oboe und Orchester F-Dur Hess 12, Beethoven
Konzert für Oboe und Orchester C-Dur Hob VIIg:C1, Haydn (?)
Konzert für Oboe und Orchester C-Dur KV 314, Mozart

Siehe auch:
Konzert für Oboe und kleines Orchester D-Dur, Richard Strauss
Konzert für Oboe d’amore und Orchester A-Dur BWV 1055, Bach